Marc Rivière peut désigner :
 Marc Rivière, réalisateur, acteur, producteur de cinéma, scénariste et dialoguiste français ; 
 Marc Rivière, pharmacien et auteur français ;
 Marc Rivière, chef pâtissier français.